Kabinett Ōkuma steht für folgende Regierungen Japans:
 Kabinett Ōkuma I (1898)
 Kabinett Ōkuma II (1914 bis 1916)